Санта Алисија има више значења:

 Санта Алисија, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Алисија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Алисија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Алисија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Алисија (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Алисија (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Алисија (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Алисија, Блоке 1514 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Алисија (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Алисија (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Алисија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Алисија (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику